BMI son siglas que pueden referirse a:

 Brain–Machine Interface (interfaz cerebro-máquina), tecnología que procesa ondas cerebrales por una máquina u ordenador para interactuar con el mundo físico mediante el pensamiento.
 Broadcast Music, Inc., una de las tres organizaciones del derecho de difusión de Estados Unidos, junto con ASCAP y SESAC.
 bmi, (British Midlands), aerolínea británica.